Prinsesse Irene af Grækenland og Danmark (født 11. maj 1942) er et medlem af huset Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, søster til tidligere kong Konstantin 2. af Grækenland og tidligere dronning Sofia af Spanien. Prinsesse Irene er ugift og har siden 1981 boet i Spanien, hvor hun i marts 2018 opnåede spansk statsborgerskab, og dermed frasagde sig sit græske statsborgerskab.

Livshistorie

Prinsesse af Grækenland 
Prinsesse Irene blev født den  i Kapstaden i Sydafrika, hvor den græske kongefamilie var i eksil under 2.verdenskrig, som tredje og yngste datter af kong Paul af Grækenland og Frederike af Hannover. Hun har en ældre søster, dronning Sofia af Spanien, og en ældre bror, den tidligere konge Konstantin 2. af Grækenland.

Hun var elev af pianisten Gina Bachauer og for en tid selv aktiv professionel koncertpianist.

Irene blev aldrig gift. Efter hendes bror blev afsat fra tronen, boede hun i flere år i Indien med sin mor. Siden eks-dronning Frederikes død 1981 har hun boet i Madrid i La Zarzuela Paladset med sin søster, dronning Sofia.

Hendes niece, Cristina af Spanien har opkaldt deres datter Irene Urdangarin, født i 2005, efter Irene.

Søskende 
 Sofia af Spanien (* 1938) ∞ 1962 Kong Juan Carlos af Spanien
 Konstantin 2. af Grækenland (* 1940) ∞ 1964 Anne-Marie til Danmark

Dekorationer 
Prinsesse Irene modtog Elefantordenen den 11. september 1964, en uge før brylluppet mellem kong Konstantin II af Grækenland og prinsesse Anne-Marie af Danmark.

Noter

Anetavle

Litteratur 
 

Prinsesser fra Grækenland
Prinsesser fra Danmark
Huset Glücksburg
Personer fra Cape Town